Volcano (álbum), da banda Satyricon
Volcano (canção), de Danien Rice
Volcano (filme), com Tommy Lee Jones e Anne Heche

Localidades
Volcano (Havaí)

Desambiguação